Epifaniekerk (Schaarbeek)
 Epifaniekerk (Sint-Petersburg), Rusland

Zie ook 
 Epifaniekathedraal (doorverwijspagina)

Epifanie